

Geografia
 Acquarone – frazione di Messina

Persone
 Lorenzo Acquarone – politico italiano
 Pietro Acquarone – ex calciatore italiano
 Vittorio Bartolomeo Acquarone – partigiano e politico italiano
 Pietro d'Acquarone – politico, militare e imprenditore italiano
 Filippo D'Acquarone – giornalista italiano

Altro 

 Acquarone – famiglia nobile genovese